Крацер, Кратцер ( — подряпина) :
 Адольф Крацер (1893—1983) — німецький фізик-теоретик
 Анжеліка Крацер — семантик
 Ден Крацер — футболіст
 Еві Крацер (нар. 1961) — швейцарська лижниця
 Ніколас Крацер (1487? — 1550) — німецький математик 16 століття, астроном
 Казімеж Кратцер (1844—1890) — польський композитор
 Тобіас Кратцер (нар. 1980), німецький режисер

Див. також 
 14262 Крацер